Трищетинник:

 Трищетинник — род травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые.
 Трищетинник желтоватый — типовой вид рода Трищетинник.
 Трищетинник колосистый — вид цветковых растений рода Трищетинник.